Donskoi bezeichnet:

 Donskoi, Stadt in der Oblast Tula, Russland
 Donskoi (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow, Russland
 Donskoi-Kloster, Kloster in Moskau, Russland
 Donskoi-Friedhof, an das Kloster angrenzender Friedhof

Donskoi ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wiktorowitsch Donskoi (* 1970), russischer Politiker und ehemaliger Bürgermeister der Stadt Archangelsk
 Dmitri Donskoi (1350–1389), russischer Großfürst und Nationalheld
 Jewgeni Jewgenjewitsch Donskoi (* 1990), russischer Tennisspieler
 Joonas Donskoi (* 1992), finnischer Eishockeyspieler
 Mark Semjonowitsch Donskoi (1901–1981), russischer Filmregisseur
 Sergei Jefimowitsch Donskoi (* 1968), russischer Politiker

Nach dem Großfürsten Dmitri Donskoi benannt sind:
 Dmitri Donskoi (Schiff, 1883), russischer Panzerkreuzer
 TK-208, russisches Atom-U-Boot